BMW řady 8 může být:
 BMW řady 8 (E31) – vyráběný od roku 1989 od 1999
 BMW řady 8 (G15) – vyráběný od roku 2018

Externí odkazy